Kronseder ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Kronseder Mapeli (* 1975), brasilianische Volleyballspielerin
 Elisabeth Kronseder (1890–1990), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Friedrich Kronseder (1879–1957), deutscher Jesuit
 Hermann Kronseder (1924–2010), deutscher Unternehmer, Gründer des Verpackungsunternehmens Krones AG
 Volker Kronseder (* 1953), deutscher Unternehmer und Vorstandsvorsitzender der Krones AG